Wiesław Theiss (ur. 1946) – polski pedagog, specjalista w zakresie pedagogiki społecznej i dziejów myśli społeczno-wychowawczej, profesor zwyczajny
 Barbara Smolińska-Theiss – polska pedagog społeczna, profesor zwyczajny